

Geografia
 Çolpı – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Saatlı

Persone
 Federico Colpi – editore e traduttore italiano
 Henri Colpi – regista francese
 Pasquale Colpi – politico italiano